Abaga steht für

 das Abag-Banner, eine mongolische Verwaltungseinheit.

Abaga ist der Familienname von:

 Calixto Paulino Esono Abaga Obono (* 1969), äquatorialguineischer Geistlicher, Bischof von Evinayong